Cochlearidium, monotipski rod Mahovina smješten u vlastitu porodicu Cochlearidiaceae, dio reda Andreaeales mahovnjača. Jedina vrsta je vodena mahovnjača s Anda, C. aymaranum, iz provincije Parinacota na sjeveroistoku Čilea.

Po nekim izvorima sinonim je za Andreaea nitida Hook. f. & Wilson.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Cochlearidium aymaranum, a strange new genus and species of Cochlearidiaceae (fam. nov.) from Chile
Andreaeopsida